Okene kan syfta på:

Geografi

Nigeria 

 Okene (distrikt), Kogi, 
 Okene (distriktshuvudort), Kogi, 

Robotskapade Nigeriaförgreningar